Рамхорн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рамхорн, Юхан (род. 1996) — шведский футболист корейского происхождения, защитник клуба ГАИС.
 Рамхорн, Себастьян (род. 1996) — шведский футболист корейского происхождения, защитник клуба «Отвидаберг».